La remise de peine est un dispositif de droit français.

Culture 
Remise de peine est un film français réalisé par Pierre Salvadori, dont la sortie est prévue en 2018.
Remise de peine est un récit autobiographique et romanesque de Patrick Modiano paru le  aux éditions du Seuil.